Николай Беккер:
 Беккер, Николай Фёдорович (1838 — после 1917) — российский архитектор-художник, академик архитектуры (с 1867).
 Беккер, Николай Николаевич (1877—1962) — российский художник-портретист.